René Dantigny (1889-1914), coureur de fond français ;

 Roland Dantigny (1932-1996), directeur de la photographie français.